Abdullayev (, masculin) ou Abdullayeva (, féminin) peut faire référence à :

  (1951-), artiste ;
 Aghakhan Abdullayev (1950-), musicien ;
 Aida Abdullayeva, actrice, femme de Tokay Mammadov, sculpteur ;
 Alasgar Abdullayev, nom de naissance de  (1866-1929), musicien ;
 , réalisateur du film Try Not to Breath ;
 Araz Abdullayev (1992-), footballeur azerbaïdjanais ;
 , co-récipiendaire du prix Olof Palme (1992) ;
  (1960-), joueur azerbaïdjanais de football ;
 , sportif ;
 Chingiz Abdullayev (1959-), écrivain ;
 Dzhanet Abdullayeva, l'un des responsables des attentats de Moscou du 29 mars 2010 ;
  (1986-), footballeur azerbaïdjanais ;
  (1961-), juriste azerbaïdjanais ;
 Islam Abdullayev (1876-1964), chanteur azerbaïdjanais ;
 Ixtiyor Abdullayev (1966-), directeur des services de renseignements d'Ouzbékistan ;
 Kamal Mehdi Abdullayev (1950-), universitaire ;
 Layes Abdullayeva (1991-), athlète ;
  (1914-1973), acteur ;
 , paraolympien ;
 Mahammatkodir Abdoollayev (Abdullayev) (1973-), boxeur ;
 Mikayil Abdullayev (1921-2002), peintre ;
  (Abdullayev) (1989-), lutteur ;
 Nadira Abdullaeva (Abdullayeva), actrice dans le film Sex and Philosophy (2005) ;
  (1978-), juriste ;
 Namiq Abdullayev (1972-), lutteur azerbaïdjanais ;
 , actrice ;
 , artiste ;
  (1942-), diplomate russe ;
 Raouf Abdullayev (1937-), chef d'orchestre azerbaïdjanais et soviétique ;
  (1981-), footballeur azerbaïdjanais ;
 Rovnag Abdullayev (1965-), personnalité du monde des affaires et homme politique azerbaïdjanais ;
  (Abdullayev) (1971-), footballeur et entraîneur ;
  (Abdullayev) (1986-), footballeur ouzbèke ;
 , joueur azerbaïdjanais de tennis ;
 Soupian Abdoullaïev (1956-), homme politique ;
 Umida Abdullaeva (Adbullayeva), sportive ;
 Ziyodahon Abdullaeva (Abdullayeva), sportive azerbaïdjanaise ;
 Zohra Abdullayeva, artiste.

Homonymie de patronyme azéri